

Botanique
 Pois cultivé, nom donné à une espèce de plante comestible récoltée aussi immature sous le nom de petit pois (Pisum sativum);
 Pois, nom donné à des légumes de la famille des Fabacées, du genre Pisum;
 Pois, le nom vernaculaire donné à plusieurs plantes dont l'aspect se rapproche du petit pois.

Zoologie 
 Crabe petit pois : Pinnotheres pisum (Pinnotheridae)

Autres
Pois, motif de décoration fait de gros points ou de petits disques.
Maillot à pois, maillot distinctif porté par le coureur occupant la première place d'un classement, souvent celui de la montagne, au cours de certaines compétitions de cyclisme sur route, dont notamment le Tour de France.

Patronyme

 Ange Pois, militaire français, Compagnon de la Libération
 Starletta DuPois, une actrice américaine
 Jean-François Pois-L'Herbe, novice de l'équipage de L'Alexandre

Personnages de fiction
Soldat Petit Pois, un personnage de la série d'animation Les Fous du volant

Toponyme

Saint-Pois, commune française du département de la Manche

Lien externe 
 
Patronyme normand
Patronyme picard